La parité est un concept d'égalité d'état ou d'équivalence fonctionnelle. Ce concept est également lié au nombre deux. On le retrouve dans plusieurs domaines :

 en mathématiques, la parité de plusieurs objets peut être étudiée :
 en arithmétique, la parité des entiers,
 en algèbre générale, la parité des permutations,
 en analyse, la parité des fonctions réelles ;
 en physique, la parité est une propriété de la mécanique quantique (voir symétrie P et parité intrinsèque) ;
 en sociologie et en politique, la parité désigne l'égalité de la représentation de deux parties ou plus dans une assemblée, une commission, ou un corps social ;
 en informatique, les bits de parité permettent de détecter et éventuellement de corriger des erreurs ;
 en économie, on utilise les termes de parité de taux de change, de parité de pouvoir d'achat et de parité des taux d'intérêt ; le terme parité désigne alors une évolution qui va au pair ;
 en obstétrique (médecine), la parité correspond au nombre total d'enfants vivants mis au monde par une femme.

Voir aussi 

 Paritarisme, ou système de gestion paritaire, en droit